La Route nationale 6 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 6 en Afrique du Sud
 Route nationale 6 en Algérie
 Route nationale 6 en Belgique
 Route nationale inter-états 6 et Route nationale 6 au Bénin
 Route nationale 6 au Burkina Faso
 Route nationale 6 au Cambodge
 Route nationale 6 au Cameroun
 Route nationale 6 au Congo-Kinshasa
 Route nationale 6 en Croatie
 Route nationale 6 en Estonie
 Route nationale 6 en Finlande
 Route nationale 6 en France métropolitaine
 Route nationale 6 en Guadeloupe
 Route nationale 6 en Martinique
 Route nationale 6 à La Réunion
 Route nationale 6 en Guinée
 Route nationale 6 en Inde
 Route nationale 6 en Irlande
 Route nationale 6 en Italie
 Route nationale 6 à Djibouti
 Route nationale 6 au Luxembourg
 Route nationale 6 au Mali
 Route nationale 6 à Madagascar
 Route nationale 6 au Maroc
 Route nationale 6 au Niger
 Route nationale 6 en Pologne
 Route nationale 6 en Roumanie
 Route nationale 6 au Sénégal
 Route nationale 6 en Slovénie
 Route nationale 6 en Tunisie
 Route nationale 6 au Viêt Nam

Voir aussi